Мандари́нка может означать:

 Мандаринка (птица) () — птица семейства утиных.
 Мандаринка (рыба) () — аквариумная рыба семейства лировых.